Hrīh [ devanagari sánscrito: ह्री, pali:हिरि, chino:慚(T) / 惭(S), japonés, 慚 (romanji: zan). coreano: 참 (RR: cham), tibetano: ངོ་ཚ་ཤེས་པ། (Wyllie: ngo tsha shes pa) ] es un término budista que podría traducirse por dignidad, sentido de la vergüenza o conscienciosidad. Es uno de los factores mentales concomitantes de las enseñanzas Abhidharma.  Es la sílaba semilla de Avalokiteshvara, el Buda de la Compasión.

Referencias 

Palabras en sánscrito
Budismo